Матрай () — имя собственное; распространено в виде топонимов. 
 Матрай-ин-Осттироль — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Матрай-на-Бреннере — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

См. также 
 Матрай, Мария (1907—1993) — немецкая актриса и сценарист
 Матрай, Эрнст (1891—1978) — венгерский танцовщик и хореограф